Нижче наведено список 235 муніципалітетів департаменту Верхня Корсика.

Верхня Корсика

Верхня Корсика